Палтін () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Палтін () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Палтін.
 Палтін () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бродіна.
 Палтін () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Шинка-Ноуе.
 Палтін () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Бойца.